Milówka est le nom :
 de la gmina de Milówka, dans le powiat de Żywiec, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Milówka, chef-lieu de cette gmina
 du village de Milówka, dans la voïvodie de Petite-Pologne